Kanwar est un nom propre indien et pakistanais qui peut faire référence à :

Prénom 
Kanwar est un prénom indien notamment porté par :
 , acteur et modèle pakistanais ;
  (1910-2007), officier indien.

Patronyme

Noblesse 
 , autre nom de la famille Kunwar, famille noble du  et du Royaume du Népal ;

Autres personnalités 
 Amar Kanwar (1964-), réalisateur et artiste indien ;
  (-), actrice indienne ;
  (née au ), écrivaine indienne ;
  (c. 1696-1793), impératrice moghol ;
  (née au ), femme politique indienne ;
 Raj Kanwar (1961-2012), réalisateur, producteur et scénariste indien de Bollywood ;
  (1930-2005), agronome indien ;
 Roop Kanwar (c. 1969-1987), femme indienne Rajput immolée au Rajasthan, ce qui a entraîné une affaire de féminisme en Inde ;
  (1987-), joueur de cricket indien ;
 Sohanlal Kanwar (né au ), réalisateur indien.

Peuple 
 , communauté indienne localisée dans les états indiens du Chhattisgarh, du Jharkhand, de l’Odisha et du Pendjab en Inde.

Cinéma 
 Le Secret de Kanwar, film fantastique indo-germano-franco-néerlandais réalisé par  et sorti en 2014.

Patronyme indien